Примера дивисьон 1951/1952 ()  — 9-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1951/1952
Мексика
Мексика
1951 год в Мексике
Спорт в Мексике в 1952 году